El Torneig de Roland Garros de 2009 (o Obert de França 2009) es va celebrar al Stade Roland Garros de París (França), des del 24 de maig al 7 de juny de 2009. Es tracta de la 108a edició del Torneig de Roland Garros i el segon Grand Slam de l'any.

Incidències 
El 27 de maig de 2009, el tetracampió del torneig i defensor del títol, Rafael Nadal, va establir un nou rècord de victòries consecutives al Roland Garros després d'aconseguir la seva 30a victòria derrotant el rus Teimuraz Gabashvili i superar l'anterior rècord de Chris Evert amb 29. El dia 29, Nadal va millorar la marca a 31 però malauradament va perdre el següent partit contra Robin Söderling el 31. Aquest fet també significava la seva primera derrota en el torneig després de cinc participacions.

Amb la victòria final de Roger Federer en el quadre masculí individual, el tennista suís va completar el Grand Slam esdevenint el vuitè en aconseguir-ho. En addició, aquest títol va suposar el catorzè Grand Slam de la seva carrera, empatant amb Pete Sampras en la primera posició de tennistes amb més Grand Slams.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Quadre doble mixt

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Rafael Nadal (4a ronda)
  Roger Federer (Campió)
  Andy Murray (Quarts de final)
  Novak Djokovic (3a ronda)
  Juan Martín del Potro (Semifinals)
  Andy Roddick (4a ronda)
  Gilles Simon (3a ronda)
  Fernando Verdasco (4a ronda)
  Jo-Wilfried Tsonga (4a ronda)
  Nikolai Davidenko (Quarts de final)
  Gaël Monfils (Quarts de final)
  Fernando González (Semifinals)
  Marin Čilić (4a ronda)
  David Ferrer (3a ronda)
  James Blake (1a ronda)
  Tommy Robredo (Quarts de final)
  Stanislas Wawrinka (3a ronda)
  Radek Štěpánek (3a ronda)
  Tomáš Berdych (1a ronda)
  Marat Safin (2a ronda)
  Dmitri Tursúnov (1a ronda)
  Mardy Fish (1a ronda)
  Robin Söderling (Final)
  Jürgen Melzer (3a ronda)
  Ígor Andréiev (3a ronda)
  Ivo Karlović (1a ronda)
  Rainer Schüttler (1a ronda)
  Feliciano López (2a ronda)
  Philipp Kohlschreiber (4a ronda)
  Victor Hănescu (4a ronda)
  Nicolás Almagro (3a ronda)
  Paul-Henri Mathieu (3a ronda)

Individual femení 
<ol start="1">
 Dinara Safina ''(Final)
 Serena Williams ''(Quarts de final)
 Venus Williams ''(3a ronda)
 Ielena Dementieva ''(3a ronda)
 Jelena Janković'' (4a ronda)
 Vera Zvonariova ''(renúncia per lesió)
 Svetlana Kuznetsova (Campiona)
 Ana Ivanović ''(4a ronda)
 Viktória Azàrenka ''(Quarts de final)
 Caroline Wozniacki ''(3a ronda)
 Nàdia Petrova ''(2a ronda)
 Agnieszka Radwańska ''(4a ronda)
 Marion Bartoli ''(2a ronda)
 Flavia Pennetta ''(1a ronda)
 Jie Zheng ''(2a ronda)
 Amelie Mauresmo ''(1a ronda)
 Patty Schnyder ''(1a ronda)
 Anabel Medina (2a ronda)
<li> Kaia Kanepi (1a ronda)
<li> Dominika Cibulkova (Semifinals)
<li> Alizé Cornet (2a ronda)
<li> Carla Suárez Navarro (3a ronda)
<li> Alissa Kleibànova (1a ronda)
<li> Aleksandra Wozniak (4a ronda)
<li> Li Na (4a ronda)
<li> Anna Txakvetadze (1a ronda)
<li> Anastassia Pavliutxénkova (3a ronda)
<li> Sybille Bammer (2a ronda)
<li> Ágnes Szávay (4a ronda)
<li> Samantha Stosur (Semifinals)
<li> Shuai Peng (1a ronda)
<li> Iveta Benešová (3a ronda)
</ol>

 Doble masculí 
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjic (Semifinals)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Semifinals)
  Lukas Dlouhy /  Leander Paes (Campions)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (3a ronda)
  Bruno Soares /  Kevin Ullyett (Quarts de final)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (2a ronda)
  Maks Mirni /  Andy Ram (1a ronda)
  Pablo Cuevas /  Luis Horna (3a ronda)
  Lukasz Kubot /  Oliver Marach (2a ronda)
  Marcelo Melo /  Andre Sa (1a ronda)
  Jeff Coetzee /  Jordan Kerr (1a ronda)
  Frantisek Cermak /  Michal Mertinak (2a ronda)
  Stephen Huss /  Ross Hutchins (1a ronda)
  Rik de Voest /  Ashley Fisher (3a ronda)
  Travis Parrott /  Filip Polasek (2a ronda)
  Martin Damm /  Robert Lindstedt (1a ronda)

Doble femení 
<ol start="1">
 Cara Black /  Liezel Huber ''(Semifinals)
 Kveta Peschke /  Lisa Raymond ''(3a ronda)
 Anabel Medina /  Virginia Ruano (Campiones)
 Samantha Stosur /  Rennae Stubbs ''(3a ronda)
 Serena Williams /  Venus Williams '' (3a ronda)
 Núria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez ''(1a ronda)
 Daniela Hantuchova /  Ai Sugiyama ''(3a ronda)
 Maria Kirilenko /  Flavia Pennetta ''(3a ronda)
 Su-wei Hsieh /  Shuai Peng ''(Semifinals)
 Bethanie Mattek-Sands /  Nàdia Petrova ''(Quarts de final)
 Anna-Lena Groenefeld /  Patty Schnyder ''(Quarts de final)
 Viktória Azàrenka /  Ielena Vesninà ''(Final)
 Vania King /  Monica Niculescu ''(3a ronda)
 Chia-jung Chuang /  Sania Mirza ''(2a ronda)
 Nathalie Dechy /  Mara Santangelo ''(1a ronda)
 Zi Yan /  Jie Zheng (Quarts de final)

 Doble mixt 

  Liezel Huber /  Bob Bryan (Campions)
  Cara Black /  Leander Paes (2a ronda)
  Lisa Raymond /  Marcin Matkowski (2a ronda)
  Nàdia Petrova /  Maks Mirni (Semifinals)

<ol start="5">
 Ai Sugiyama /  Andre Sa ''(Quarts de final)
 Ielena Vesninà /  Daniel Nestor ''(2a ronda)
 Zi Yan /  Nenad Zimonjic ''(1a ronda)
 Virginia Ruano /  Stephen Huss ''(1a ronda)

Enllaços externs 

 Web Oficial Roland Garros

2009
Roland Garros